NTE steht für:

 Nahtoderfahrung
 Flughafen Nantes, Flughafen in Frankreich (IATA-Code)
 Nations Team Event im Skisport, siehe Mannschaftswettbewerb 

NTE